Иван Даньшин: Даньшин, Иван Александрович (род. 1982) — российский футболист.
 Даньшин, Иван Николаевич (1923—2011) — советский и украинский учёный-правовед.